Хуммель, Гуммель (від  — джміль):

Персоналії 
 Хуммель Вальтер (1883—1968) — австрійський музикознавець та педагог. Син Йозефа Фрідріха Гуммеля (Хуммеля).
 Гуммель Йозеф Фрідріх (1841—1919) — австрійський хоровий диригент, композитор та музикальний педагог. Батько Вальтера Хуммеля.
 Гуммель Йоганн Непомук (1778—1837) — австрійський композитор та піаніст-віртуоз.
 Хуммель Йоганн Ердман (1769—1852) — німецький художник.

Інше 
 Hummel — німецька самохідна 150-мм гаубиця.
 16398 Гуммель — астероїд.

Див. також 
 Джміль (значення)